Медіа́тор ( — «посередник») — термін, що має кілька значень:
 Медіатор — посередник, особа, що допомагає в процесі медіації;
 Медіатор — плектр, пристрій для гри на струнних інструментах;
 Медіатор — інструмент у вигляд плектра для вводу команд на сенсорному екрані;
 Медіатори або Нейромедіатор — речовина в нервовій клітині;
 Медіатор (електроліз) — реактивний проміжний продукт електролізу;
 Медіатор (посередник) — шаблон проєктування;